В парному розряді жіночого тенісного турніру Clarins Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Рейчел Макквіллан і Нелле ван Лоттум 7–5, 6–1.

Сіяні пари 

 Жулі Алар /  Мерседес Пас (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Нелле ван Лоттум (фінал)

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
 Петра Лангрова /  Сандрін Тестю (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Clarins Open